Вильнёв () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Сен-Тривье-сюр-Муаньян. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01446.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 370 км к юго-востоку от Парижа, в 30 км севернее Лиона, в 37 км к юго-западу от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1383 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 891 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 729 были экономически активными, 162 — неактивными (показатель активности — 81,8 %, в 1999 году было 75,6 %). Из 729 активных жителей работали 695 человек (385 мужчин и 310 женщин), безработных было 34 (7 мужчин и 27 женщин). Среди 162 неактивных 65 человек были учениками или студентами, 54 — пенсионерами, 43 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIV век). Исторический памятник с 1992 года
 Церковь Св. Марии Магдалины (XIX век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн